Polska
 Teatr Wielki w Warszawie
 Opera Bałtycka
Austria
 Opera Wiedeńska
Francja
Opera Paryska: Opéra Garnier i Opéra Bastille w Paryżu
Niemcy
 Semperoper w Dreźnie
Wielka Brytania
 Covent Garden Theatre w Londynie